

Zoologie 
 Un poil est une production filiforme traversant l'épiderme, couvrant partiellement ou intégralement la peau des mammifères.
 Par abus de langage, on a pour habitude de nommer poil toute structure ressemblant morphologiquement à un poil présente chez des animaux autres que les mammifères. Cette appellation n'implique en aucun cas une homologie entre ladite structure et le poil de mammifère. On pourra ainsi parler des poils d'une chenille ou d'une araignée, bien que cette dénomination soit en réalité impropre.

Botanique 
 Sur les tiges et feuilles des plantes, un poil ou trichome est une fine excroissance de surface,
 Sur les racines des plantes, un poil absorbant est une cellule différenciée de l'assise pilifère pouvant absorber l'eau et les sels minéraux du sol.

Toponymie 

 Poil est une commune française de la Nièvre.
 Le Poil est une ancienne commune des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui rattachée à celle de Senez (bien que leurs territoires ne soient pas contigus).

Musique 
 Poil, groupe de musque lyonnais (avant-prog / rock progressif / zeuhl / rock in opposition).